Змагання з важкої атлетики на літніх Олімпійських іграх 2020 відбувалися з 24 липня по 4 серпня 2021 року. Було розіграно 14 комплектів нагород, що у порівнянні із попередніми іграми на один менше. Змагання відбудуться у нових вагових категоріях.

Кваліфікація

Розклад

Медалісти

Таблиця медалей

Чоловіки

Жінки

Примітки

Посилання 
 Міжнародна федерація важкої атлетики 

2020